Ванюшкин — фамилия.
 Ванюшкин, Александр Евгеньевич (род. 1962) — советский и белорусский футболист, белорусский тренер.
 Ванюшкин, Михаил Степанович (1909—1945) — Герой Советского Союза.
 Ванюшкин, Юрий Дмитриевич (род. 1956) — советский футболист, советский и российский тренер.
 Ванюшкина, Виктория Владимировна (1966—2013) — переводчик с итальянского, английского, французского языков, публицист, блогер. См. также